Przeszukiwanie wszerz (ang. breadth-first search) – algorytm przeszukiwania grafu używany do przechodzenia lub przeszukiwania drzewa lub grafu
 Brain Fuck Scheduler – prowokacyjnie nazwany planista jądra Linuksa
 Port lotniczy Belfast-International
 Be File System – system plików używany w systemach rodziny BeOS.
 Boot File System – system plików używany do ładowania jądra UnixWare.
 Big Falcon Spaceship – planowany statek kosmiczny firmy SpaceX